Lagerpetidae — родина базальних авеметатарзалій. Попри те, що традиційно вважаються динозавроморфами з найдавнішою дивергенцією (рептилії ближче до динозаврів, ніж до птерозаврів), скам'янілості, описані в 2020 році, припускають, що натомість Lagerpetidae можуть бути птерозавроморфами (ближче до птерозаврів).

Скам'янілості Lagerpetidae відомі з пізнього тріасу Аргентини, Аризони, Бразилії, Мадагаскару, Нью-Мексико та Техасу.

Викопні рештки Lagerpetidae трапляються рідко; найпоширенішими знахідками є кістки задніх кінцівок, які мали ряд унікальних ознак.

Вони, як правило, були невеликими, хоча деякі Lagerpetidae, як Dromomeron gigas і екземпляр з формації Санта-Роза, що приписується Dromomeron sp., змогли стати досить великими (довжина стегна від 150 до 220 мм).

Класифікація 
Lagerpetidae зазвичай вважаються родичами динозаврів, як гілка групи Dinosauromorpha. Спочатку Аркуччі назвав сімейство Lagerpetonidae у 1986 році, хоча пізніше воно було перейменовано в Lagerpetidae у філогенетичному дослідженні, проведеному в 2009 році. Цю кладу також було знайдено в ході великих філогенетичних аналізів філогенетичних морів та інших ранніх динозаврів. Muller et al. (2018) провели найбільш повне дослідження філогенезу Lagerpetidae, яке об'єднало всі відомі на даний момент зразки, таксони та морфотипи Lagerpetidae у три найновіші матриці даних про ранню еволюцію динозавроморфів/архозаврів. Нарешті, Garcia et al. (2019) додали безіменний Lagerpetidae (новий морфотип) до матриць даних, використаних у дослідженні Muller et al. (2018).

Кладограма спрощена за Cabreira et al., 2016:

Навпаки, Kammerer et al. (2020), Ezcurra et al. (2020) виявили Lagerpetidae як сестринську кладу птерозаврів на основі нещодавно описаних скам’янілостей щелепи, передніх кінцівок і мозкової оболонки. Baron (2021) також отримав подібний результат.

Примітки 

Доісторичні авеметатарзалії
Архозаври